Список включает в себя музыкальные альбомы и синглы, занимавшие первое место в хит-параде Sverigetopplistan в 2011 году.

Альбомы

Синглы 
По состоянию на август, восемь синглов возглавляли шведский чарт. Наибольшего успеха достигла песня американского певца Криса Медины «What Are Words», проведшая на вершине семь недель.

Примечания

Ссылки 
 Хит-парад альбомов на этой неделе
 Хит-парад синглов на этой неделе

2011
2011
Швеция
Швеция
Списки:Музыка Швеции